Лице́й № 1
 Лицей № 1 (Инта)
 Лицей № 1 (Пермь)
 Лицей № 1 (Саратов)
 Лицей № 1 (Чебоксары)

См. также 
 Лицей
 Список лицеев